Військова медаль () — військова нагорода Французької Республіки, започаткована 1852 року.

Найвідоміші нагороджені 
 Гандзюк Яків Григорович
 Вінстон Черчилль
 Деніель Дейлі
 Дуайт Ейзенхауер
 Франсуа Фабер
 Жан Габен
 Олаф V
 Джеймс Паттерсон
 Франклін Рузвельт
 Йосип Броз Тіто
 Славоросов Харитон Никандрович

Джерела 

Нагороди Франції
Нагороди, засновані 1852